

Nom commun 
 Action de ravager
 Un ravage est un lieu d'hivernage du cerf de Virginie
 Un ravage est une offrande aux ancêtres (généralement végétarienne : manioc, cambare, patate douce, songe, fruits...) associée à la pratique traditionnelle des servis kabar pratiqués à l'île de La Réunion et d'origine malgache.

Œuvres 
 Ravage (1943) est un roman de René Barjavel
 Ravages (1960) est une œuvre de Violette Leduc
 Ravages est un film sorti en 2006
 Ravages (2010) est un album de la série Orbital.

Revues 
 Ravage est une revue mensuelle de wargames
 Ravage Magazine est un magazine de création littéraire et artistique gratuite publié en Belgique francophone 
 Ravages est une revue internationale produite par l'éditeur Hugo & Cie.

Patronyme 

 Denise Ravage (1899-1962), bibliothécaire française
Marcus Eli Ravage (1884-1965), écrivain juif américain immigrant.

Nom de personnage 
 Ravage est un personnage de Transformers.

Musique 
 Ravages est un groupe français créé en 2018, projet parallèle de deux membres du groupe Exsonvaldes.